Bråtasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bråtasjön, Blekinge, sjö i Karlshamns kommun,  (8,9 ha)
Bråtasjön, Halland, sjö i Falkenbergs kommun,  (15 ha)
Bråtasjön (Asa socken, Småland), sjö i Växjö kommun,  (38,7 ha)
Bråtasjön (Bergs socken, Småland), sjö i Växjö kommun,  (73 ha)

Se även
Bråtsjön, sjö i Kils kommun,  (1,14 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn